Кимбоси (, кинбоси, дословно «золотая звезда») — в профессиональном сумо обозначение победы рядового сумоиста высшей лиги (маэгасира) над ёкодзуной. Восходит к терминам «сиробоси» (букв. белая звезда, победа в поединке сумо) и «куробоси» (букв. чёрная звезда, поражение в поединке сумо), призвано обозначать особую победу в сумо.

Описание 
Термин «кимбоси» вошёл в употребление в период Тайсё (1912—1926), а с января 1930 года официально было утверждено награждение за победу маэгасиры над ёкодзуной. Записи о победах отдельных борцов сумо над ёкодзунами появлялись и ранее, однако они признаны неофициальными.

Каждая победа-кимбоси увеличивает баланс на бонусном счету маэгасиры (моти-кюкин) на 10 условных иен. Эти условные йены, полученные за победу, умножаются на 4 тысячи и прибавляются к жалованию сумоиста в каждом ежегодном турнире, в котором он соревнуется в ранге сэкитори. С учётом шести турниров в год одна победа добавляет 240 тысяч иен к выплатам для сумоиста в ранге сэкитори. При попадании борца в лигу макусита и ниже эти выплаты (как и все прочие выплаты по бонусам) не проводятся.

Рекордсменом по количеству побед (на 2013 год) является сэкиваки Акиносима, который в ранге маэгасиры одержал 16 побед над ёкодзунами.

Известные сумоисты — обладатели кимбоси-побед

Действующие

За всё время

Правила вручения 
Премию за победу может получать только маэгасира, то есть боец лиги макуути рангом ниже комусуби. Призом не могут награждаться борцы ранга саньяку или борцы маэгасира, которые победили за счёт неявки ёкодзуны (фусенсё) или его дисквалификации в случае запрещённого приёма (хансоку). Последнее правило было введено, когда на июльском басё 2003 года Асасёрю схватил за волосы Кёкусюдзана.

Другое применение 
 Термин «гимбоси» (серебряная звезда) используется в таком же смысле, но только в случае победы маэгасиры над одзэки. В этом случае не производится какого-либо поощрения либо записей. Термин носит неформальный характер.
 Термин «кимбоси» используется вне сумо на японском сленге, который может означать большую победу (сравн. английское сленговое ) или даже красивую девушку.

См. также 
 Словарь терминов сумо
 Специальные призы в сумо

Примечания 

Сумо